Schnellläufer bezeichnet:
 in der Astronomie einen Stern mit sehr großer Eigenbewegung, siehe Schnellläufer (Astronomie)
 in der Meteorologie ein kräftiges Randtief, siehe Schnellläufer (Meteorologie)
 fahrende Schausteller des 19. Jahrhunderts, siehe Schnellläufer (Schausteller)
 einen Direktantrieb, siehe Direktantrieb#Schnellläufer
 einen Käfer aus der Familie der Laufkäfer, siehe Blauhals-Schnellläufer
 in der Verbrennungsmotorentechnik ein Motor, dessen Nenndrehzahl besonders hoch ist, siehe Verbrennungsmotoren nach dem Grad der Schnelläufigkeit

Siehe auch:
 Schnelllaufzahl von Windkraftanlagen
 Schnellläuferklasse